HMAS Shepparton je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Shepparton (J248)
 HMAS Shepparton (A 03)

Shepparton